Theo Fischer est un nom porté par :

 Theo Fischer (1930-), personnalité politique suisse d'origine lucernoise ;
 Theo Fischer (1937-), homme politique suisse d'origine argovienne.